Shahrestān-e Nīr kan syfta på följande platser:

Iran 

 Nīr (kommunhuvudort), Ardabil, 
 Nir (shahrestan), Ardabil, 

Robotskapade Iranförgreningar